Jan van Breda Kolff (voetballer) (1894-1976), Nederlandse voetballer, jongste debutant ooit in het Nederlands elftal
 Butch van Breda Kolff (1922-2007), Amerikaanse basketbalspeler en -coach
 Jan van Breda Kolff (basketballer) (1951), Amerikaanse basketbalspeler en -coach